Всеволод -{I}- Јарославич (; 1030 — 13. април 1093) био је велики кнез Кијевске Русије од 1078. године до своје смрти.

Биографија 
Всеволод је био син великог кнеза Јарослава Мудрог и Ингегерде Шведске. Године 1043. између Русије и Византије је вођен рат. Након окончања рата, Јарослав је свога сина Всеволода оженио византијском племкињом Анастасијом. Анастасија (Мономахина) му је родила сина Владимира, будућег великог кнеза Кијева.

Јарослав умире 1054. године. Наследила су га тројица синова — Свјатослав -{II}-, Изјаслав -{I}- и Всеволод. Браћа су завела тријумвират и поделила државу на три дела. Всеволоду су припала подручја Перејаслава, Ростова, Суздаља и Белозјорск. Године 1067. Всеволоду умире прва жена. За другу жену одабрао је куманску принцезу Ану. Она му је родила ћерку Еупраксију (будућу светоримску царицу, супругу Хенрика IV) и још неколико деце.

Свјатослав и Всеволод склапају заверу против свога брата и 1073. године протерују Изјаслава из Кијева. Свјатослав умире 1076. године. Изјаслав се враћа на престо, али и он умире две године касније. Сада Всеволод преузима власт. Током своје дугогодишње владавине, Всеволод је избегавао ратове. Вођство над армијама препуштао је своме сину Владимиру. Умро је након вишегодишње болести (1093).

Породично стабло

Референце

Литература 

 
 
 
 
 
 The Russian Primary Chronicle: Laurentian Text (Translated and edited by Samuel Hazzard Cross and Olgerd P. Sherbowitz-Wetzor) . Medieval Academy of America.

Спољашње везе 

 -{His listing in "Medieval lands" by Charles Cawley.}-
 -{Vsevolod Yaroslavych in the Internet Encyclopedia of Ukraine, vol. 5 (1993)}-

Рођени 1030.
Умрли 1093.
Велики кнежеви Кијева
Династија Рјурикович
Владари у Европи у XI веку